Замалек () может означать:
 Замалек — район западного Каира, Египет.
 «Замалек» — футбольный клуб из Каира.
 «Замалек» — баскетбольный клуб из Гизы, пригорода Каира.